Główny artykuł: Reprezentacja Włoch w piłce nożnej

Oficjalne mecze Włoch

1910-1915

1920-1929

1930-1939

1945-1949

1950-1959

1960-1969

1970-1979

1980-1989

1990-1999

2000-2009

2010-2019

od 2020 

Legenda:
 D = mecz u siebie
 G = mecz na wyjeździe
 * = mecz na neutralnym boisku
 MŚ = Mistrzostwa świata
 ME = Mistrzostwa Europy
 IO = Igrzyska Olimpijskie

Statystyki

Bilans meczów oficjalnych według reprezentacji 
Stan na 17.11.2020:

Legenda:
 zielone tło = bilans dodatni (liczba zwycięstw wyższa niż porażek)
 żółte tło = bilans zrównoważony
 czerwone tło = bilans ujemny (liczba porażek wyższa niż zwycięstw)

Przypisy

Bibliografia 
 Oficjalna strona Włoskiej Federacji Piłki Nożnej 
  w bazie FIFA.com 
 
 Lista meczów reprezentacji Włoch w bazie RSSSF 

Włochy
Reprezentacja Włoch w piłce nożnej